Torsell är ett efternamn som burits av bland andra:

 Astri Torsell
 Carl Torsell
 Oscar Torsell